Smoleń ist ein polnischer Orts- und Familienname:

Ortschaften:
 Smoleń (Gietrzwałd), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński, bis 1945: Vonferne, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen
 Smoleń (Choszczno), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gmina Choszczno, Powiat Choszczeński, bis 1945: Karlsburg, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern
 Smoleń (Pilica), Dorf in der Woiwodschaft Schlesien, Gmina Pilica, Powiat Zawierciański

Familienname:
 Bohdan Smoleń (1947–2016), polnischer Comedian und Schauspieler 
 Jan Smoleń (1901–1945), polnischer Pädagoge
 Josef Smolen (* 1950), österreichischer Rheumatologe
 Kazimierz Smoleń (1920–2012), polnischer KZ-Häftling und späterer Leiter der Gedenkstätte Auschwitz
 Robert Smoleń (* 1964), polnischer Politiker
 Tomasz Smoleń (* 1983), polnischer Straßenradrennfahrer